

Alimentazione 
 Punt e Mes – vermut italiano

Astronomia 
 Cratere Punt – cratere sulla superficie di Ganimede

Editoria 
 El Punt – quotidiano spagnolo

Numismatica 
 Punt o sterlina irlandese – ex valuta dell'Irlanda

Persone 
 Piet Punt (1909-1973) – calciatore olandese

Sport 
 Punt – azione del football americano
 Punt returner – ruolo del football americano e del football canadese

Storia 
 Paese di Punt o Terra di Punt – regione storica africana visitata dagli antichi Egizi

Geografia

Somalia 
 Puntland – regione

Svizzera 
 La Punt – frazione di La Punt Chamues-ch, comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)
 La Punt Chamues-ch – comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)

Trasporti 
 Punt – imbarcazione a fondo piatto